Achtung! Banditi! (pol. Uwaga! Bandyci!) – włoski dramat filmowy z 1951 roku w reżyserii Carlo Lizzaniego. W filmie zagrali m.in. Gina Lollobrigida i Andrea Checchi.

Obsada 
 Gina Lollobrigida – Anna
 Andrea Checchi – inżynier
 Lamberto Maggiorani – Marco
 Giuseppe Taffarel – dowódca Vento
 Vittorio Duse – Domenico
 Giuliano Montaldo – Lorenzo
 Franco Bologna – Gatto
 Pietro Tordi – dyplomata
 Maria Luisa Rocca – kochanka dyplomaty
 Ferdinando Costa – niemiecki oficer
 Bruno Berellini – blondyn
 Pietro Ferro – partyzant
 Lucia Feltrin – kurier
 Giuseppe Mantero – Pietro
 Domenico Grassi – niemiecki żołnierz

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Plakat
 
 

Włoskie filmy z 1951 roku
Włoskie dramaty filmowe
Włoskie filmy wojenne